

Patronyme 

 Aarón Galindo (né en 1982), footballeur mexicain ;
 Alejandro Galindo (1906-1999),  réalisateur, scénariste, acteur et producteur de cinéma et de radio mexicain ;
 Álvaro Galindo (né en 1982), joueur de rugby argentin ;
 Beatriz Galindo, dite la Latina, femme de sciences et éducatrice espagnole de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle ;
 Benjamín Galindo (né en 1960), footballeur mexicain ;
 Blas Galindo (1910-1993), compositeur, chef d'orchestre et professeur de musique mexicain ;
 Carlos Blanco Galindo (1882-1943), général bolivien ;
 Daniela Galindo Bermúdez (née en 1988), entrepreneuse colombienne ;
 Dióscoro Galindo González (1877-1936), instituteur espagnol assassiné par les nationalistes avec le poète Federico García Lorca durant la guerre d'Espagne;
 Hermila Galindo (1886-1954), féministe et écrivaine mexicaine ;
 Juan Galindo (1802-1839), aventurier costaricien qui mena une carrière d'officier et d'explorateur ;
 María Galindo (née en 1964), psychologue, féministe libertaire, animatrice de radio et ancienne présentatrice à la télévision bolivienne ;
 Mario Galindo (né en 1951), footballeur chilien ;
 Nacho Galindo (1908-1973), acteur américain d'origine mexicaine ;
 Rubén Galindo (?), acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma mexicain ;
 Rudy Galindo (né en 1969), patineur artistique américain ;
 Samuel Galindo (né en 1992), footballeur bolivien ;
 Vicky Galindo (née en 1983), joueuse de softball américaine ;
 Zeferino Torreblanca Galindo (né en 1954), gouverneur de l'État mexicain du Guerrero en 2011.

Toponymes 

 Galindo, rivière qui parcourt la frontière entre les territoires municipaux de Barakaldo et de Sestao, en Biscaye, (Pays basque, Espagne)
 Casas de San Galindo, commune d'Espagne de la province de Guadalajara ;
 Galindo y Perahuy, commune de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne ;
 Lasesarre-Urban Galindo,  de la ville de Barakaldo, dans la communauté autonome du Pays Basque en Espagne ;
 Galindo, un quartier de Sestao, dans la province de Biscaye, en Espagne ;
 Urban Galindo, quartier de Barakaldo, dans la communauté autonome du Pays basque en Espagne.

Astronomie 
 (21448) Galindo, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 Quadrangle de Galindo, région cartographique en quadrangle sur Vénus.